Løb kan henvise til flere artikler:
 Løb (gangart) – en gangart
 Løbesport – en sportsgren
 Løb (arrangement) – et arrangement i denne idrætsgren, eller
afledt: cykelløb, motorcykelløb, travløb osv.
 Spejderløb
 Løb (våben) – et rør på glatløbet skydevåben

Se også 
Væddeløb